В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Central New York 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мерседес Пас і Габріела Сабатіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Голикова і Katerina Böhmová 5–7, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Бетсі Нагелсен /  Барбара Поттер (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Джоанн Расселл (півфінал)

 Енн Гоббс /  Крістіан Жоліссен (чвертьфінал)
 Катрін Танв'є /  Адріана Віллагран (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Central New York